Tatzelwurm steht für:

 Tatzelwurm (Fabeltier), im Alpenraum verbreitet

 Alternativname der Arado Ar 232, Transportflugzeug (1942–1944)
 Spitzname der Münchner Straßenbahnbaureihe P 1, siehe Straßenbahn München Baureihe P#Typ P 1
 Spitzname der Baureihe RHB ET 1019–1022, zeitweise längste Straßenbahnwagen der Welt

 Tatzelwurm (Wasserfall) im Mangfallgebirge, Bayern

 Spitzname der Hochbrücke Freimann, deutsche Bundesautobahn 9 im Norden Münchens
 Spitzname der Holzbrücke bei Essing, Landkreis Kelheim, Bayern

Tazzelwurm steht für:
 Tazzelwurm (Varieté), erstes Kölner Varieté-Theater nach dem Zweiten Weltkrieg
 Dampflokomotive (1950), siehe Killesbergbahn Stuttgart #Fahrzeuge

Siehe auch:
 Tatzelwurmstraße (Landkreis Rosenheim)